Chioggia – comune italiano
 Chioggia – dipinto di Ivan Karpov nel 1940 circa
 Chioggia – goletta a vapore della Regia Marina varata nel 1877
 Chioggia – cacciamine della Marina Militare Italiana varata nel 1994